Het WTA-tennistoernooi van Stockholm (officieel Nordea Nordic Light Open) van 2005 vond plaats van 8 tot en met 14 augustus 2005 in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

De Sloveense Katarina Srebotnik won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Alicia Molik was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Serena Williams meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens griep.

Het vijfde reekshoofd, Katarina Srebotnik uit Slovenië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Russin Anastasia Myskina in twee sets. Srebotnik wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stockholm op haar naam te schrijven. Het was haar vierde (tevens laatste) WTA-titel in het enkelspel, de tweede van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Alicia Molik en Barbara Schett hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Émilie Loit en Katarina Srebotnik won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Eva Birnerová en Mara Santangelo in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Française Loit had daarnaast tien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik acht.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stockholm 2005
Stockholm